Волковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Волковское сельское поселение (Вологодская область) — с 1 января 2006 по 13 апреля 2009 существовало в составе Бабаевского района. Вошло в состав Санинского сельского поселения.
 Волковское сельское поселение (Московская область) — входит в Рузский район
 Волковское сельское поселение (Смоленская область) — входит в Краснинский район

См. также